Аро́ш () — прізвище.

Відомі носії 
 Рафаель Арош () — французький співак та автор-виконавець.
 Серж Арош (;  1944, Касабланка) — французький фізик.

Єврейські прізвища